Baldinucci ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Baldinucci (1665–1717), italienischer Missionar
 Filippo Baldinucci (1625–1696), italienischer Maler, Kunsttheoretiker und Biograph von Künstlern